Das Pilot Pen Tennis 2003 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2003. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 15. bis 24. August 2003 in New Haven statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)